Phenix (Virginia), plaats in de Amerikaanse staat Virginia
 EVV Phenix, amateurvoetbalclub uit de stad Enschede
 Phénix, voormalige kernreactor in Frankrijk